Fresne (Eure) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Fresne (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny